

Первомайка — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Первомайка — село, Узункольський район, Костанайська область

Первомайка — присілок, Цілинний округ, Курганська область